|-
| 148201 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148202 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148203 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148204 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148205 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148206 - ||  || 13 februarie 2000 ||  || , 
|-
| 148207 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148208 - ||  || 12 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 6 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 148210 - ||  || 6 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 148211 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148212 - ||  || 6 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148213 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148214 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148215 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148216 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148217 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148218 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148219 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148220 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148221 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148222 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148223 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148224 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148225 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148226 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148227 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148228 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148229 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148230 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148231 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148232 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148233 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148234 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148235 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148236 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148237 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148238 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148239 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148240 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148241 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148242 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148243 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148244 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148245 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148246 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148247 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148248 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148249 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148250 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148251 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 148252 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148253 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148254 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 148255 ||  || 5 martie 2000 ||  || 
|-
| 148256 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148257 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148258 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148259 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148260 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148261 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148262 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148263 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148264 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148265 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148266 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148267 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148268 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148269 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148270 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148271 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148272 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148273 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148274 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148275 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148276 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148277 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148278 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148279 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148280 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148281 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148282 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148283 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148284 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148285 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148286 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148287 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148288 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148289 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148290 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148291 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148292 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148293 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148294 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148295 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148296 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148297 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148298 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148299 - ||  || 28 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148300 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-